Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2019 – 45. edycja mistrzostw świata w kajakarstwie. Zawody zostały rozegrane w dniach 21–25 sierpnia w Segedynie.

Medaliści 
W 42 konkurencjach rozdano 125 medali.

Tabela medalowa

Kajakarstwo

Parakajakarstwo

Reprezentacja Polski 
22 sierpnia podczas zawodów parakajakowych brązowy medal zdobył Jakub Tokarz w konkurencji VL2 200 metrów.

Następnego dnia srebro zdobyli w rywalizacji kanadyjek na 200 metrów Michał Łubniewski i Arsen Śliwiński, tracąc do Hiszpanów Alberto Pedrero i Pablo Graña 0,12 sekundy. Drugiego dnia finałów dorobek o trzy srebrne medale powiększyły Marta Walczykiewicz w jedynce na 200 metrów, Justyna Iskrzycka na 1000 metrów oraz w dwójce na dystansie 500 metrów Karolina Naja i Anna Puławska.

Na zakończenie mistrzostw kolejne srebra dorzucili Tomasz Kaczor w kanadyjce na 1000 metrów, który jednocześnie uzyskał kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Tokio oraz Piotr Mazur i Bartosz Grabowski w dwójce na 200 metrów, tracąc do zwycięzców 0,05 sekundy. Brązem udział reprezentacji Polski zakończyła kobieca czwórka na dystansie 500 metrów w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk i Helena Wiśniewska.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Mistrzostwa świata w kajakarstwie
2019 w sporcie
Sport na Węgrzech
2019 na Węgrzech